Televisió:
 Independent Television (ITV), companyia de servei públic de televisió britànica
 ITV (Azerbaidjan), canal de televisió pública a l'Azerbaidjan
 Televisió interactiva (iTV), nou concepte de veure la televisió
 Miscel·lànea: 
 Inspecció tècnica de vehicles (ITV), inspecció d'un vehicle per tal de saber si compleix la normativa sobre seguretat i emissions